Waneck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Waneck (1880–1923), österreichischer Politiker (GdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Reinhart Waneck (* 1945), österreichischer Mediziner und FPÖ-Politiker